Česká fotbalová liga v sezóně 2010/2011 začala 8. 8. 2010 a skončila 18. 6. 2011.

Postupující z divizí
Do sezony 2010/2011 postoupily tyto týmy: FK Pardubice – vítěz divize C, SK Kunice – vítěz divize A, FC Chomutov – divize B (na 1. místě skončil klub SK Viktorie Jirny, ale ten postoupit nechtěl a tak postoupil Chomutov).

Sestupující z vyšší soutěže
Do sezony 2010/2011 sestoupil do ČFL pouze klub Bohemians Praha, a to z 1. ligy, protože neměl peníze na 2. ligu a nezaplatil pokutu za to, že nenastoupil v 1. lize v zápase proti Bohemians 1905.

Tabulka 

Poznámky:
Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2010
Fotbal v Česku v roce 2011